|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Hua Hin (officieel EA Hua Hin WTA 125 Series) van 2015 vond plaats van 9 tot en met 15 november 2015 in de Thaise stad Hua Hin. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Misaki Doi strandde al in de eerste ronde.

Het vierde reekshoofd, Jaroslava Sjvedova uit Kazachstan, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Japanse Naomi Osaka in drie sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was Sjvedova's tweede WTA-titel, voor het eerst sinds 2007.

De Belgische Kirsten Flipkens was als achtste geplaatst. Zij verloor meteen haar openingspartij.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Het als eerste geplaatste Chinese duo Liang Chen en Wang Yafan won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Varatchaya Wongteanchai en Yang Zhaoxuan in twee sets. Het was hun derde gezamenlijke titel. Liang had daarnaast al twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Wang geen.

De Belgische Kirsten Flipkens speelde samen met Noppawan Lertcheewakarn uit Thailand. Zij verloren meteen hun openingspartij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

Hua Hin 2015
Hua Hin